Sesto Giulio Cesare –  pretore nel 208 a.C.
 Sesto Giulio Cesare –  edile curule nel 165 e console nel 157 a.C.
Sesto Giulio Cesare –  pretore nel 123 a.C.
 Sesto Giulio Cesare – console nel 91 a.C.
 Sesto Giulio Cesare – cugino di Gaio Giulio Cesare e governatore della Siria dal 47 al 46 a.C.